Боша́н, иногда Боша́м (, от  — прекрасное поле; МФА ) — французская фамилия и топоним. С английского традиционно передается как Би́чем (, МФА ).

Персоналии 
 Бошан, Анна (1426—1492) — 16-я графиня Уорик.
 Бошан, Бьянка (род. 1977) — канадская фотомодель.
 Бошам, Жорж (1899—1941) — американский музыкант и предприниматель.
 Бошам, Майкл (род. 1981) — австралийский футболист.
 Бошан, Пьер (1631—1705) — французский хореограф, балетмейстер, танцор и композитор.
 Де Бошан, Ричард (1382—1439) — 13-й граф Уорик.
 Бошан, Ричард (1397—1422) — 1-й граф Вустер.
 
 Бошан, Уильям (1343—1411) — 1-й барон Бергавенни.
 Бошан-Проктор, Уильям, 1-й баронет (1722—1773) — член Палаты общин Великобритании (1747—1768).
 Бошам-Проктор, Эндрю (1894—1921) — южноафриканский лётчик, кавалер Креста Виктории (1918).

Топонимы 
 Бошан — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.

См. также 
 Бошань
 Бошаны
 Бичем

Примечания